Ченыкаев — русская фамилия.

 Ченыкаев, Алексей Михайлович (ок. 1771—1842) — русский писатель.
 Ченыкаев, Иван Вячеславович (1878—1938) —  статский советник, калужский губернатор.